Invazija (iz latinskog invadere „ući“ ) može biti:

 vojna invazija (ulazak vojnih snaga u određeno područje)
 biološka invazija (dolazak organizama u određeno područje u kojem izvorno ne žive)
 invazija (medicina) (uglavnom pojam u kirurgiji)
 invazivni rast (tumori)
 Invazija (TV serija), američka TV serija (2005. – 2006.)
 Invazija (2007.), američki film iz 2007.